

Geografia 
 Kempner – centro abitato statunitense nella contea di Lampasas, Texas

Matematica 
 Funzione di Kempner – funzione nella teoria dei numeri
 Serie di Kempner – variante (somma) della serie armonica

Persone 
 Patty Kempner (1942 – ) –  ex nuotatrice statunitense